Игнатий Пётр VII, в миру — Пьер Джарве (9 июля 1777 год, Алеппо, Османская империя — 16 октября 1851 года, там же) — епископ Иерусалима Сирийской католической церкви с 1810 по 25 февраля 1820 года, шестой патриарх Сирийской католической церкви с титулами «Патриарх Антиохии и всего Востока» и «епископ Бейрута» с 25 февраля 1820 по 16 октября 1851 года.

Находился на патриаршей кафедре свыше 30 лет.

Биография 
Родился 9 июля 1777 года в Алеппо. Был родственником сиро-католического патриарха Игнатия Михаила II, который заботился о его образовании. 12 июня 1802 года рукоположён в сан священника.

Посетил Рим в 1805—1806 годах. В начале 1810 года избран на Синоде Сирийской католической церкви епископом Иерусалима и рукоположен 14 сентября того же года.

В 1818 году, сотрудничая с англиканским миссионером В. Джоветтом, отправился в Европу, чтобы собирать денежную помощь для Сирийской католической церкви. Совершил поездки по многим странам Европы. В Лондоне англиканское общество «Church Missionary Society» выделило ему 10 тысяч фунтов, в Париже французский король Людовик XVIII пожертвовал 8 тысяч франков. На эти денежные средства приобрёл типографию для монастыря Шарфет, чтобы там печатать Библию и литургические тексты на арабском языке.

25 февраля 1820 года избран патриархом на Синоде Сирийской католической церкви, но в связи с тем, что ранее имел связи с англиканской церковью, Святой Престол долгое время не признавал его избрание. Римский папа Лев XII подтвердил его избрание патриархом 21 февраля 1828 года после того, как Игнатий Пётр VII совершил поездку в Рим в 1825—1826 годах. 28 февраля 1828 года Лев XII вручил Игнатию Петру VII паллий.

Во время его патриаршества были построены новые храмы на юге Ливана и в окрестностях Дамаска. При его непосредственном участии в католичество перешли некоторые сиро-яковитские епископы, в том числе епископы Мосула, Хомса и будущий сиро-католический патриарх Антоний Самхери.

В 1830 году Османская империя официально признала деятельность Армянской католической церкви на территории страны, присоединив к этой церкви и Сирийскую католическую церковь. Получив юридическое признание для Сирийской католической церкви в качестве миллета, Игнатий Пётр VII перестал скрываться от османских властей и официально перевёл свой патриарший престол из бейрутского монастыря Шарфет в Алеппо, чтобы быть ближе к своей пастве.

В 1836 году перевёл богослужения на григорианский календарь. В 1841 году в монастыре Шарфе основал семинарию. Издал три книги с проповедями и биографию патриарха Игнатия Михаила III.

В сентябре 1850 года в Алеппо произошли нападения на христиан со стороны местных мусульман. Они разрушили кафедральный собор в Алеппо, а Игнатий Пётр VII был тяжело ранен в шею. Он скончался в Алеппо 16 октября 1851 года. Его преемником стал Игнатий Антоний I.

Примечания

Литература 
 Siméon Vailhé, Antioche. Patriarcat syrien-catholique, Dictionnaire de Théologie Catholique, Tomo I, Paris 1903, col. 1432
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, vol. VII, p. 80
 René Aubert, «2. Jarweh», in Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, vol. XXVI, 1997, pp. 1082—1085
 Frazee, Charles A. (2006),  Catholics and Sultans: The Church and the Ottoman Empire 1453—1923, Cambridge University Press. p. 293. ISBN 978-0-521-02700-7.

Ссылки 
 Информация на сайте католической информации
 Биография на сайте Сирийской католической церкви

Патриархи Сирийской католической церкви